Keningau (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Keningau (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Keningau